Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Szempliński – polski wojskowy, szpadzista, olimpijczyk, działacz sportowy
 Zygmunt Szempliński – polski ekonomista i publicysta, sowietolog, działacz emigracyjny